Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open 2017 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizierten sich 12 Spielerinnen, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. März 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 

Tennisturnier in Indian Wells
WTA Tour 2017